P.S.D.P. – Poveri Servi della Divina Provvidenza (Opera Don Calabria)
 P.S.D.P. – Piccole Sorelle dei Poveri
 P.S.D.P. – Piccole Suore della Divina Provvidenza